El Alto kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Departamento de El Alto, kommun, Catamarca,

Bolivia 
 El Alto, stad i departementet La Paz i Bolivia

Mexiko 

 El Alto, Chiapas, La Trinitaria, 
 El Alto, Jalisco, San Ignacio Cerro Gordo, 
 El Alto, Sinaloa, Guasave, 

Robotskapade Argentinaförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar